Miejscowości w USA:
 Lordsburg – miasto w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Hidalgo.
Gminy w USA:
 Lordsburg (ang. Lordsburg Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bottineau.